Euclasta kan syfta på:

 Euclasta (djur) – ett släkte av fjärilar
 Euclasta (växter) – ett släkte av växter